— японская фамилия.

Известные носители:
 Нисиока, Ёсихито (род. 1995) — японский профессиональный теннисист.
 Нисиока, Мами — японская кёрлингистка.
 Нисиока, Тосиаки (род. 1976) — японский боксёр-профессионал